Пара Мартина Навратилова / Надежда Петрова — победители турнира.

Навратилова побеждает второй год подряд с разными теннисистками. Прошлогодняя партнёрша Анна-Лена Грёнефельд принимала участие в турнире и совместно с зимбабвийской теннисисткой Карой Блэк дошла до финала.

Посев 
Первые четыре сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Четвертьфинал) 
  Кара Блэк /  Анна-Лена Грёнефельд (Финал)
  Квета Пешке /  Франческа Скьявоне (Четвертьфинал) 
  Динара Сафина /  Катарина Среботник (Полуфинал)

<li>  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Первый раунд)
<li>  Ли Тин /  Сунь Тяньтянь (Второй раунд)
<li>  Хисела Дулко /  Корина Морариу (Второй раунд)
<li>  Натали Деши /  Ай Сугияма (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Rogers Cup 2006